Тлондода — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации.

Образует муниципальное образование село Тлондода со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население

Известные уроженцы 
 Хайбулаев, Тагир Камалудинович — дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Цумадинского района
Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана